Robert Emmanuel Pirès (Reims, 1973. október 29. –) francia válogatott labdarúgó.

Karrierje

Metz

Olympique Marseille

Arsenal

Villarreal

Aston Villa

Sikerei, díjai 

Metz

 Ligakupa-győztes: 1997
 Bajnoki ezüstérmes: 1998

Olympique de Marseille

 Bajnoki ezüstérmes: 1999
 UEFA-kupa-döntős: 1999

Arsenal

 Bajnok: 2002, 2004
 FA-kupagyőztes: 2003, 2005
 Szuperkupa-győztes: 2002, 2004
 BL-döntős: 2006
 Bajnoki ezüstérmes: 2001, 2003, 2005
 FA-kupa döntős: 2001
 Szuperkupa-döntős: 2003, 2005

Villarreal

 Bajnoki ezüstérmes: 2008

Válogatott

 Világbajnok: 1998
 Európa-bajnok: 2000
 Konföderációs kupa-győztes: 2001, 2003

Egyéni elismerések

 Az év angol labdarúgója: 2002 (Arsenal)
 A Premier League All-Star-csapatának tagja: 2002, 2003, 2004 (Arsenal)
 Legtöbb gólpassz az angol bajnokságban: 2002 (Arsenal)
 A legtöbb gólt szerző középpályás a bajnokságban: 2005 (Arsenal)
 A FIFA 100 tagja

Karrierjének statisztikái 

Francia labdarúgók
Francia olimpikonok
Labdarúgó-középpályások
Az FC Metz labdarúgói
Az Olympique Marseille labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
A Villarreal labdarúgói
Az Aston Villa labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Európa-bajnok labdarúgók
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
1973-ban született személyek
Angol bajnok labdarúgók
Konföderációs Kupa-győztes labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
Élő személyek
Reimsiek
A Premier League labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói